5 miejscowości w Polsce: 
 Rogówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Rogówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Rogówko – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Rogówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie 
 Rogówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno 

Zobacz też: Rogowo, Rogów